

Astronomia 
 Cratere Kästner – grande cratere lunare di 116,07 km situato nella parte sud-orientale della faccia visibile della Luna
 12318 Kästner – asteroide della fascia principale

Persone 
 Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800) – matematico tedesco
 Arndt Kästner (1936) – botanico tedesco
 Detlef Kästner (1958) – pugile tedesco
 Erich Kästner (1899-1974) – scrittore, sceneggiatore e poeta tedesco
 Johannes Kästner (1978) – chimico e docente austriaco

Pagine correlate 
 Kastner